Cet article présente les résultats détaillés du double messieurs de l'édition 2021 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 2 juin au .

Faits marquants

Pendant le tournoi 
Les premières têtes de série Nikola Mektić et Mate Pavić sont contraints de déclarer forfait en raison d'un test positif au covid-19. Ils sont remplacés par les Espagnols Pablo Andújar et Pedro Martínez. La paire croate est pourtant la plus prolifique sur le circuit cette année. Elle a en effet participé à 8 finales sur 10 tournois disputés, et en a remporté 6 dont les Masters 1000 de Miami et Rome.

Alors qu'ils disputent seulement leur cinquième tournoi ensemble, les Kazakhs Alexander Bublik et Andrey Golubev, qui n'ont jamais remporté le moindre titre en double sur le circuit ATP (le premier en a remporté 3 sur le circuit Challenger, le second 19), parviennent à se qualifier en finale.

Lauréats 
Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut s'imposent en finale face à Alexander Bublik et Andrey Golubev alors que les Kazakhs ont servi pourtant pour le match dans le  set. Les deux Français remportent ainsi leur  titre à Roland-Garros et leur cinquième tournoi du Grand Chelem. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline. Après Fabrice Santoro et Michaël Llodra victorieux à l'Open d'Australie en 2003 et 2004, ils deviennent la seconde paire française à remporter deux fois le même tournoi du Grand Chelem.

Primes et points

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Double messieurs des Internationaux de France
Roland-Garros Double messieurs
Internationaux de France de tennis 2021